Joachim Rentzel ist der Name folgender Personen:

* Joachim Rentzel (Oberalter) († 1547), deutscher Kaufmann und Oberalter 
 Joachim Rentzel (Ratsherr) (1694–1768), deutscher Jurist und Politiker